Kasteel van Lallaing, (voormalig) kasteel in Lallaing
 Lallaing (gemeente), gemeente in Noord-Frankrijk
 Lallaing Communal Cemetery, Britse militaire begraafplaats in Lallaing

Zie ook Lalaing